Celorico pode ter os seguintes significados:

Celorico - (Celorico da Beira) sede de um município do Distrito da Guarda
Celorico - (Celorico de Basto) sede de um município do Distrito de Braga

Desambiguação